Haller kan syfta på:

 Haller – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Haller (ö),

Luxemburg 

 Haller, Luxemburg, Grevenmacher,

Tyskland 

 Haller (Leine) – en biflod till Leine i Niedersachsen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar